Leonid Grigor'evič Ivanov (1921-1990), calciatore sovietico
 Leonid Gennad'evič Ivanov (1944-2010), cestista sovietico
 Leonid Ivanov (1937), atleta sovietico